Saucedilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Saucedilla (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Saucedilla (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar